Miroslav Brumerčík, slovaško-hrvaški hokejist , * 10. september 1976, Zvolen, Češkoslovaška.

Brumerčík je v prvem delu kariere igral za HKm Zvolen v slovaški ligi, skupno devet sezon. Ob tem je igral še za klube Banská Bystrica in HK ŠKP Poprad v slovaški ligi, Vita Hästen v švedski 2. ligi ter Ytong Brno v češki 2. ligi. Ob koncu kariere je šest sezon odigral tudi za KHL Medveščak v hrvaški in avstrijski ligi. 

Ob igranju za Medveščak je pridobil tudi hrvaško državljanstvo. Tako je za hrvaško reprezentanco nastopil na šestih svetovnih prvenstvih, od tega štirikrat v diviziji 1 in dvakrat v diviziji 2, ter kvalifikacijah za nastop na Olimpijskih igrah 2010.

Pregled kariere

|-
| HKm Zvolen
| Slovaška liga
| 93/94
|
| 2
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HKm Zvolen
| Slovaška 2. liga
| 94/95
|
| 2
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HKm Zvolen
| | Slovaška ml. liga
| 95/96
|
| 42
| 10
| 11
| 21
| +18
| 74
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HKm Zvolen
| Slovaška 2. liga
| 95/96
|
| 7
| 0
| 1
| 1
| +2
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HKm Zvolen
| Slovaška liga
| 96/97
|
| 14
| 6
| 2
| 8
| +10
| 16
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HKm Zvolen
| Slovaška 2. liga
| 96/97
|
| 34
| 10
| 9
| 19
| +39
| 38
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HKm Zvolen
| Slovaška liga
| 97/98
|
| 10
| 0
| 0
| 0
| -11
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Banská Bystrica
| Slovaška 2. liga
| 97/98
|
| 25
| 1
| 2
| 3
| -3
| 26
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HKm Zvolen
| Slovaška liga
| 98/99
|
| 38
| 2
| 2
| 4
| -17
| 54
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HKm Zvolen
| Slovaška 2. liga
| 98/99
|
| 9
| 0
| 4
| 4
| -5
| 28
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HKm Zvolen
| Slovaška liga
| 99/00
|
| 20
| 0
| 5
| 5
| -1
| 10
|
| 4
| 0
| 1
| 1
| +1
| 2
|-
| HKm Zvolen
| Slovaška 2. liga
| 99/00
|
| 28
| 3
| 6
| 9
| +2
| 52
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Vita Hästen
| Švedska 2. liga
| 00/01
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Ytong Brno
| Češka 2. liga
| 01/02
|
| 9
| 1
| 1
| 2
| 0
| 20
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HKm Zvolen
| Slovaška 2. liga
| 01/02
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK ŠKP Poprad
| Slovaška liga
| 02/03
|
| 8
| 0
| 1
| 1
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HKm Zvolen
| Slovaška 2. liga
| 02/03
|
| 29
| 2
| 10
| 12
| 0
| 58
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HKm Zvolen
| Mednarodna liga
| 02/03
|
| 9
| 0
| 3
| 3
| -1
| 27
|
|
|
|
|
|
|
|-
| KHL Medveščak
| Hrvaška liga
| 03/04
|
|
| 9
| 0
| 9
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| KHL Medveščak
| Mednarodna liga
| 03/04
|
| 15
| 3
| 6
| 9
|
| 51
|
| 2
| 2
| 2
| 4
|
| 4
|-
| KHL Medveščak
| Hrvaška liga
| 04/05
|
| 13
| 13
| 24
| 37
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| KHL Medveščak
| Mednarodna liga
| 04/05
|
| 12
| 0
| 7
| 7
|
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|-
| KHL Medveščak
| Mednarodna liga
| 05/06
|
| 22
| 4
| 7
| 11
|
| 36
|
| 2
| 0
| 1
| 1
| -2
| 2
|-
| Hrvaška
| Svetovno prvenstvo D1
| 06
|
| 5
| 0
| 1
| 1
| -11
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| KHL Medveščak
| Mednarodna liga
| 06/07
|
| 16
| 0
| 5
| 5
| -12
| 30
|
| 2
| 0
| 0
| 0
|
| 4
|-
| KHL Medveščak
| Hrvaška liga
| 06/07
|
| 14
| 14
| 18
| 32
|
| 28
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Hrvaška
| Svetovno prvenstvo D2
| 07
|
| 5
| 3
| 8
| 11
| +15
| 18
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Banská Bystrica
| Slovaška 2. liga
| 07/08
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Hrvaška
| Svetovno prvenstvo D1
| 08
|
| 3
| 0
| 0
| 0
| -1
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Banská Bystrica
| Slovaška liga
| 08/09
|
| 38
| 1
| 10
| 11
| +14
| 24
|
|
|
|
|
|
|
|-
| KHL Medveščak
| Slovenska liga
| 08/09
|
| 8
| 5
| 5
| 10
|
| 6
|
| 7
| 1
| 2
| 3
|
| 16
|-
| KHL Medveščak
| Hrvaška liga
| 08/09
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3
| 3
| 3
| 6
| +16
| 4
|-
| Hrvaška
| Olimpijske kvalifikacije
| 09
|
| 3
| 0
| 1
| 1
| 0
| 30
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Hrvaška
| Svetovno prvenstvo D1
| 09
|
| 5
| 0
| 1
| 1
| -1
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| KHL Medveščak
| Avstrijska liga
| 09/10
|
| 52
| 1
| 4
| 5
|
| 67
|
| 11
| 0
| 0
| 0
|
| 6
|-
| Hrvaška
| Svetovno prvenstvo D1
| 10
|
| 5
| 0
| 0
| 0
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| KHL Medveščak
| Avstrijska liga
| 10/11
|
| 43
| 0
| 3
| 3
|
| 40
|
| 2
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|-
| KHL Medveščak
| Hrvaška liga
| 10/11
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3
| 2
| 2
| 4
|
| 2
|-
| Hrvaška
| Svetovno prvenstvo D2
| 11
|
| 5
| 2
| 6
| 8
|
| '''2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 445
| bgcolor="#7FFF00" | 87
| bgcolor="#7FFF00" | 150
| bgcolor="#7FFF00" | 237
| bgcolor="#7FFF00" | +37
| bgcolor="#7FFF00" | 662
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 20
| bgcolor="#7FFF00" | 6
| bgcolor="#7FFF00" | 9
| bgcolor="#7FFF00" | 15
| bgcolor="#7FFF00" | +15
| bgcolor="#7FFF00" | 32
|}

Zunanje povezave 

 
 

Živeči ljudje
Slovaški hokejisti
Hrvaški hokejisti
Hrvaški hokejski reprezentanti
Hokejisti HKm Zvolen
Hokejisti HK Banská Bystrica
Hokejisti HC Vita Hästen
Hokejisti HC Ytong Brno
Hokejisti HK ŠKP Poprad
Hokejisti KHL Medveščak